est la formule brute de 9 isomères.

 Alcool
 éthèn-1,1,2-triol, numéro CAS 
 oxiran-1,2-diol, numéro CAS 
 1,2-dioxètan-3-ol, numéro CAS 
 3-méthyldioxiranol, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide glycolique, numéro CAS 
 Peracide
 acide peracétique, numéro CAS 
 Peroxyde
 1,2,4-trioxolane, numéro CAS 
 méthoxydioxirane, numéro CAS 
 Ozonure
 1,2,3-trioxolane, numéro CAS